Il gruppo della epsomite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della epsomite 
 Epsomite
 Goslarite
 Morenosite

Note 

Epsomite